

Codici 
 ITN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Itabuna (Brasile)

Altro 
 ITN – sigla per Istituto tecnico nautico
 ITN (Independent Television News) – testata giornalistica britannica che si occupa della fornitura di notizie per conto di ITV, Channel 4 e Channel 5
 Iran TV Network – emittente televisiva canadese di lingua persiana
 ITN (Ima takăv narod) – partito politico bulgaro